Grobbe ist der Familienname folgender Personen:

 Jaap Grobbe (1897–1983), niederländischer Fußballspieler
 Maarten Grobbe (1901–1961), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Groppe (Begriffsklärung)